Stieringer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Stieringer (1891–1975), deutscher Vizeadmiral (Ing.)
 Karin Stieringer (* 1930), deutsche Politikerin und Rechtsanwältin
 Klaus Stieringer (1927–2004), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und -regisseur